Adams kan syfta på:

Personer
 Adams (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Adams (gatukonstnär) – en gatukonstnär från Stockholm
 Adams (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Adams (månkrater) – en nedslagskrater på månen

Geografi

Antarktis 

 Adams Nunatak, 
 Cape Adams, Antarktis,

Filippinerna 

 Adams (Norra Ilocos), en kommun i Ilocosregionen, Province of Ilocos Norte,

Kina 

 Pulandian (ort i Kina), Liaoning,

USA 

 Adams, Tennessee, Robertson County, 
 Adams, Massachusetts, Berkshire County, 
 Adams, Minnesota, Mower County, 
 Adams, North Dakota, Walsh County, 
 Adams, Nebraska, Gage County, 
 Adams, New York, ort, Jefferson County, 
 Adams, Wisconsin, Adams County, 
 Adams, Oregon, Umatilla County,

Se även
Adams County – flera olika amerikanska countyn

Se även
 Adam – flera betydelser

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar